La saison 2022-2023 de la Botola Pro1 Inwi est la  édition du Championnat du Maroc de football et la  sous l'appellation Botola Pro1 Inwi. Il s'agit de la  édition du championnat sous l'ère professionnelle. La saison commence le  septembre 2022. Le Wydad AC est le tenant du titre.

Classement

Statistiques

Buts marqués par journée

Meilleurs buteurs 

Source: leballonrond.fr, Transfermarkt.fr , 
soccerway.com

Meilleurs passeurs

Notes et références

Liens externes 
 Résultats et calendrier sur l'Équipe
  Site officiel de la Fédération royale marocaine de football sur la Botola Pro

2022-2023
Maroc M1
Football 2022-2023
Football 2022-2023